Bör Börson eller Bør Børson jr. kan syfta på:

 Bör Börson – en roman från 1920 av Johan Falkberget, originaltitel Bør Børson jr.
 Bör Börson, miljonär – en roman från 1927 av Johan Falkberget, originaltitel Den nye Bør Børson jr.
 Bør Børson jr. (film) – en norsk film från 1938 baserad på 1920 års roman
 Bør Børson jr. (musikal) – en norsk musikal från 1972
 Hur man blir miljonär – en norsk film från 1974 baserad på 1920 års roman, originaltitel Bør Børson Jr.
 Bør Børson II – en norsk film från 1976 baserad på 1927 års roman